Comecon steht für:

 Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe
 eine schwedische Death-Metal-Band, siehe Comecon (Band)